Columbina é um gênero de aves da família Columbidae, subfamília Columbinae, mesma subfamília dos típicos pombos.  No Brasil, algumas espécies do gênero Columbina recebem o nome popular de rolinha.

Espécies de Columbina 
Há nove espécies de aves do gênero Columbina:

(*) "Os nomes em Português, um único para cada espécie, têm caráter meramente instrumental e não devem ser entendidos como uma tentativa de normatização."

Espécies de Columbina no Brasil 
Há seis espécies de rolinha ocorrentes no Brasil:

(*) "Os nomes em Português, um único para cada espécie, têm caráter meramente instrumental

e não devem ser entendidos como uma tentativa de normatização."

Nomes Populares no gênero Columbina no Brasil 
Quando se classifica cientificamente uma ave, seguem-se critérios que evitam que uma determinada espécie ou subespécie tenha mais de um nome.
Fora do contexto científico, podem-se encontrar mais de um nome para a mesma espécie ou subespécie.

Os seguintes nomes são registrados no Brasil.

Galeria de Fotos

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Columbídeos